Душ — многозначный термин:
 Душ — португальская фамильная приставка.
 Душ, Иоанн Яков (1725—1787) — немецкий писатель и поэт.
 Душ — сантехническое приспособление.
 Душ (Иран) — деревня в Восточной Азербайджане.